Bruk kan syfta på:

 Bruk – en verksamhet där råvaror förädlas
 Murbruk – en cementliknande fogmassa
 Handelsbruk – sedvänjor som utvecklats inom en viss bransch, se Sedvänja

Se även
 Bruket